Президентские выборы в Черногории, входившей в то время в Союзную Республику Югославия, проходили 5 и 19 октября 1997 года. Хотя после первого тура впереди был президент Момир Булатович, во втором туре с небольшим перевесом победил кандидат от Демократической партии социалистов Мило Джуканович, ставший в результате 2-м президентом Черногории.

Результаты

1-й тур

2-й тур

Примечания 

Выборы в Черногории
Черногория
1997 год в Черногории